Alcanó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcanó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Alcanó (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar